Каягоґа () — річка у США, що протікає на північному сході штату Огайо.
 Каягоґа () — округ (графство) у штаті Огайо, США.
 Каягоґа-Фоллс () — місто в США, в окрузі Самміт штату Огайо.